Das letzte Kapitel steht für:

 Das letzte Kapitel (Roman) (Siste Kapitel), Roman von Knut Hamsun (1923)
 Das letzte Kapitel (Film), deutscher Film von Wolfgang Liebeneiner (1961)
 Das letzte Kapitel (Gedicht), Gedicht von Erich Kästner (1930)